Das italienische Alphabet besteht aus 21 Basisbuchstaben und 10 Buchstaben mit Erweiterungen.

Buchstaben 
Die 21 Buchstaben des italienischen Alphabets sind:

Aussprache 

Zudem gibt es eine Buchstabiertafel für Buchstaben, die in Lehnwörtern oder Fremdwörtern oder Namen vorkommen (lettere stragniere):
 J: i lunga
 K: cappa
 W: doppia vu oder (selten) vu doppia
 X: ics
 Y: ipsilon oder i greca

Weblinks 
 Beschreibung auf grammatiken.de

Fußnoten 

Alphabet
Italienische Sprache